

Прізвище 
 Агнеса Сорель (1421–1450) — куртизанка XV століття.
 Жан Сорель ( 1934) — французький кіноактор.
 Жорж Сорель (1847–1922) — французький філософ і соціолоґ, теоретик анархізму і революційного синдикалізму.

Топоніми 
 Сорель — муніципалітет у Франції.

Французькі прізвища